Phinney ist der Familienname folgender Personen:

 Connie Carpenter-Phinney (* 1957), US-amerikanische Radrennfahrerin, Eisschnellläuferin und Ruderin
 Davis Phinney (* 1959), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Kelsey Phinney (* 1994), US-amerikanische Skilangläuferin
 Mary Phinney von Olnhausen (1818–1902), US-amerikanische Krankenschwester und Abolitionistin
 Taylor Phinney (* 1990), US-amerikanischer Straßen- und Bahnradrennfahrer

Siehe auch:
 Finney